Стеро́па, Астеропа (,  –
вспышка, молния; , ), Астерия — персонаж древнегреческой мифологии, одна из плеяд.

Дочь Атланта и Плеоны. Возлюбленная Ареса, родившая ему сына Эномая (По другим данным — супруга Эномая, мать Гипподамии).

Изображение Стеропы существовало на фронтоне Олимпийского храма Зевса. В её честь названы астероид (233) Астеропа, открытый в 1883 году, и звезда Атеропа в созвездии Телец.

Примечания

Литература 
 Pseudo-Apollodorus. Bibliotheca. English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd)

Плеяды
Мифы Элиды